De voormalige naam van Damen Schelde Naval Shipbuilding
Koninklijke Scholengemeenschap, een openbare middelbare school in Apeldoorn
Katholieke Scholengemeenschap De Breul, een katholieke middelbare school in Zeist
Killaars Steeghs Groep, een accountancy bedrijf.